Als Musikkorps bezeichnet man ein offizielles Blasorchester bei staatlichen Institutionen.

Auflistung

Deutschland

Aktuelle Musikkorps 
  Musikkorps bei der Bundeswehr (Militär), siehe Militärmusikdienst:
 Stabsmusikkorps der Bundeswehr
 Musikkorps der Bundeswehr
 Big Band der Bundeswehr
 Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr
 Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr
 Marinemusikkorps Kiel
 Marinemusikkorps Wilhelmshaven
 Luftwaffenmusikkorps Münster
 Luftwaffenmusikkorps Erfurt
 Heeresmusikkorps Neubrandenburg
 Heeresmusikkorps Hannover
 Heeresmusikkorps Kassel
 Heeresmusikkorps Koblenz
 Heeresmusikkorps Veitshöchheim
 Heeresmusikkorps Ulm
  Musikkorps bei der Polizei, siehe Polizeiorchester:
 Bundespolizeiorchester Berlin
 Bundespolizeiorchester Hannover
 Bundespolizeiorchester München
 Landespolizeiorchester Baden-Württemberg
 Landespolizeiorchester Brandenburg
 Landespolizeiorchester Hessen
 Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern
 Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen
 Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz
 Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt
 Polizeiorchester Bayern
 Polizeiorchester Hamburg
 Polizeiorchester Niedersachsen
 Polizeiorchester Sachsen
 Polizeiorchester des Saarlandes
 Polizeiorchester Thüringen
  Musikkorps beim Malteser Hilfsdienst:
 Malteser-Orchester
  Musikkorps beim Technischen Hilfswerk:
 THW-Orchester
  Musikkorps beim Deutschen Roten Kreuz:
 Rotkreuz-Orchester
 Jugendrotkreuzorchester Meiningen
  Musikkorps bei der Feuerwehr:
 Die Feuerwehr hat, anders als die anderen Institutionen, kein Landes-/Bundesmusikkorps, sondern deutschlandweit örtliche regionale Musikzüge

Ehemalige Musikkorps 
  Musikkorps in der ehemaligen DDR, siehe Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR

Schweden 
 Arméns Musikkår

Siehe auch 
 Militärmusik
 Blasorchester

Einzelnachweise 

Orchestertyp (Blasmusik)